Tenisový turnaj ATP Estoril Open 2010 se konal ve dnech 3. – 9. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřtl do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činí 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Estoril Open 2010 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2010
Portugal Open